

Карлос — місто, штат Міннесота
 Карлос — переписна місцевість, штат Меріленд

Див. також 

 Карло
 Сан-Карлос